Pablo Hermoso de Mendoza puede hacer referencia a:
Pablo Hermoso de Mendoza, (1966-), rejoneador español.
Pablo Hermoso de Mendoza González (1972-), Alcalde de Logroño. Político socialdemócrata español